Толстой, Андрей:
 Толстой, Андрей Владимирович (1956—2016) — советский и российский искусствовед, педагог.
 Толстой, Андрей Дмитриевич (1892—1963) — прапорщик Конной гвардии.  
 Толстой, Андрей Иванович (1721—1803) — действительный статский советник.
 Толстой, Андрей Ильич (1895—1920) — штабс-ротмистр лейб-гвардии Драгунского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Толстой, Андрей Львович (1877—1916) — чиновник особых поручений при тульском губернаторе.